Репликант — многозначный термин:
  — существа (андроиды и клоны) из фильмов «Бегущий по лезвию», «Бегущий по лезвию 2049», «Солдат», «Пришелец» и игры «NieR».
 Репликант — фильм 2001 года.
 Репликант — виджет в операционной системе BeOS.

См. также 
 Андроид (значения)